Ясин Бамму (; ; родился 9 ноября 1991, Париж, Франция) — марокканский футболист, нападающий клуба «Умраниеспор» и сборной Марокко.

Клубная карьера 
Бамму начал карьеру в клубе «Эври». По окончании сезона он покинул команду и перешёл в «Нант». В начале он выступал за дублёров, а в 2014 году для получения игровой практики перешёл в «Люсон» на правах аренды. Летом Ясин вернулся в «Нант» и был включён в заявку на сезон. 9 августа в матче против «Ланса» он дебютировал в Лиге 1. В этом же поединке Бамму забил свой первый гол за «канареек». Летом 2018 года Ясин перешёл в «Кан», с которым заключил четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила от 2 до 2,5 млн евро.

Международная карьера 
28 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Уругвая Бамму дебютировал за сборную Марокко. 12 ноября в отборочном поединке чемпионата мира 2018 против сборной Экваториальной Гвинеи Ясин забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Марокко

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Профиль на официальном сайте клуба «Нант» 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Люсон»
Игроки ФК «Эври»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Умраниеспор»